Die Russische Badminton-Superliga 2011 bestand aus zwei Vorrunden und einem Superfinale, welches ROS.T Nischni Nowgorod für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. ROS.T Nischni Nowgorod
2. Primorje Wladiwostok
3. Favorit Ramenskoje
4. SchWSM Ismailowo Moskau
5. ZSKA Moskau
6. Sdjuschor Nischni Nowgorod
7. BK FINEC St. Petersburg
8. ASB Metallurg Tscheljabinsk

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/1416

Superliga 2011
Badminton 2011
Badminton 2010